Amphisamytha är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Christian Hessle 1917. 

Amphisamytha ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphisamytha